Bow Wow - gruppo musicale heavy metal giapponese
 Bow Wow (Shad Gregory Moss) – rapper e attore statunitense
 Bow Wow – album dei Forty Winks del 2011
 Bow Wow (That's My Name) – singolo di Bow Wow del 2000